Por el nombre de Martín Fernández Portocarrero responden los siguientes personajes:

 Martín Fernández Portocarrero (II Señor de Moguer) (1326-1370).
 Martín Fernández Portocarrero (IV Señor de Moguer) (siglo XIV).
 Martin Fernández Portocarrero (VIII Señor de Moguer (bis)) (siglo XV).

Otros casos de desambiguación de términos similares o relacionados 
 Alonso Portocarrero 
 Portocarrero (desambiguación) 

Casa de Portocarrero